Ponce ist ein spanischer Familienname.

Namensträger 
 Alberto Ponce (Alberto González Muñoz; 1935–2019), spanischer Gitarrist und Gitarrenlehrer
 Andrés Ponce (* 1996), venezolanischer Fußballspieler
 Angie Ponce (* 1996), ecuadorianische Fußballspielerin
 Antonio Ponce (1608–1677), spanischer Maler
 Camilo Ponce Enríquez (1912–1976), ecuadorianischer Politiker
 Carlos Ponce (* 1972), puerto-ricanischer Schauspieler und Sänger
 Carolina Ponce (* 2000), argentinische Beachhandballspielerin
 Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão (1841–1924), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Porto Alegre
 Constantino Ponce de la Fuente (1502–1559), spanischer Theologe, Prediger und Katechet

 Ezequiel Ponce (* 1997), argentinischer Fußballspieler
 Gustavo Ponce (* 1952), venezolanischer Mathematiker
 Jesús Ponce, mexikanischer Fußballspieler
 Jorge Verdugo Ponce (1956–2016), kolumbianischer Sprach- und Literaturwissenschaftler
 José Daniel Ponce (* 1962), argentinischer Fußballspieler

 Júnior Ponce (* 1994), peruanischer Fußballspieler
 Lola Ponce (* 1982), argentinisch-italienische Sängerin und Schauspielerin

 Marco Ponce (* 2001), ecuadorianischer Leichtathlet
 Margaret Ponce Israel (1929–1987), US-amerikanische Keramikerin und Malerin
 Marisela Ponce (* 1950), venezolanische Botanikerin
 Mateo de la Mata Ponce de León († 1720), spanischer Jurist und Vizekönig von Peru

 Omar Ponce (* 1977), ecuadorianischer Fußballschiedsrichter
 Poncie Ponce (1933–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Rafael Pineda Ponce (1930–2014), honduranischer Politiker
 Ramón Héctor Ponce (1948–2019), argentinischer Fußballspieler
 René Emilio Ponce (1947–2011), salvadorianischer Militär und Politiker
 Sabás Ponce (1937–2021), mexikanischer Fußballspieler

 Vicente Ponce de León, uruguayischer Politiker
 Waldo Ponce (* 1982), chilenischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Ponce (Puerto Rico), Stadt in Puerto Rico
 USS Ponce, US-amerikanisches Kriegsschiff
 Ponce Island, Insel im Archipel der Duroch-Inseln, Antarktika
 Ponce de Leon
 Ponca

Weblinks 
 Ponce bei forebears.io

Familienname
Spanischer Personenname